Шамиль Магомедович Завуров (род. 4 июля 1984 года, Кироваул, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — профессиональный боец смешанного стиля из России, выступающий в полусредней весовой категории.

Принял участие в нескольких турнирах M-1 Global, а также в соревнованиях под эгидой других организаций. Благодаря 22 победам в 24 профессиональных поединках (на декабрь 2011 года) он разместился в верхней части рейтинга полусредневесов СНГ.

С декабря 2020 года является бойцом и спортивным функционером и возглавляет промоушен Eagle FC.

Карьера 
18 июня 2021 года, будучи президентом промоушена Eagle FC, вышел в октагон против бразильского бойца Рикарду Тирлони в рамках турнира Eagle FC 37. Завуров одержал победу во втором раунде техническим нокаутом, после добивания оппонента в партере. Эта победа стала 40-й в карьере бойца, что позволило ему обойти по количеству побед Федора Емельяненко и Беслана Исаева.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center|40-7-1
| Нариман Аббасов
|Нокаутом (удары)
|AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова
|17 сентября 2021
|align=center|1
|align=center|4:13
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|40-6-1
| Рикардо Тирлони
|Техническим нокаутом (удары)
|Eagle FC 37: Завуров - Тирлони
|18 июня 2021
|align=center|2
|align=center|2:12
|Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|39-6-1
| Ренато Гомеш
|Решением (единогласным)
|UAE Warriors UAE Warriors 15
|15 января 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|38-6-1
| Ивица Трусчек
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 20: Нурмагомедов - Гонсалес
|23 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|3:13
|Ташкент, Узбекистан
|
|-
|Победа
|align=center|37-6-1
| Квон А-Сол
|Решением (единогласным)
|Road FC 56 Road Fighting Championship 56
|9 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Йосу, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|36-6-1
| Матиас Хуарез
|Решением (единогласным)
|GFC 14 Дагестан
|13 июля 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Каспийск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|35-6-1
| Мансур Барнауи
|Нокаутом (удар коленом в прыжке)
|Road FC 52 Road Fighting Championship 52
|23 февраля 2019
|align=center|3
|align=center|0:30
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|35-5-1
| Ронис Торрес
|Решением (единогласным)
|Road FC 46 Road Fighting Championship 46
|10 марта 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|34-5-1
| Хухенху Амартувшин
|Решением (единогласным)
|Road FC 44 Road Fighting Championship 44
|11 ноября 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Шицзячжуан, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|33-5-1
| Лео Кунц
|Решением (единогласным)
|Road FC 40 Road Fighting Championship 40
|15 июля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|32-5-1
| Хорхе Родригес
|Решением (единогласным)
|WFCA 38 Grozny Battle
|21 мая 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|31-5-1
| Вон Джи
|Решением (единогласным)
|Road FC 36 Road Fighting Championship 36
|11 февраля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|30-5-1
| Багаутдин Абасов
|Решением (единогласным)
|OFS 10 Heroes Return
|10 декабря 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|Ярославль, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|29-5-1
| Хусейн Халиев
|Нокаутом (удар коленом)
|WFCA 30 2016 WFC Akhmat Grand Prix Final
|4 октября 2016
|align=center|2
|align=center|1:54
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|29-4-1
| Лучано Пальано
|Решением (единогласным)
|WFCA 22 - Grand Prix Akhmat 
|22 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|28-4-1
| Родриго Капораль
|Решением (единогласным)
|WFCA 16 Grand Prix Akhmat 
|12 марта 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|27-4-1
| Ясуби Эномото
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WFCA 9 - Grozny Battle
|4 октября 2015
|align=center|3
|align=center|2:28
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|27-3-1
| Гермес Франка
|Нокаутом (удар)
|World Fighting Championship Akhmat - Grozny Battle 3
|13 июня 2015
|align=center|1
|align=center|0:42
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-3-1
| Сергей Фалей
|Решением (единогласным)
|OFS - Octagon Fighting Sensation 3
|28 февраля 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-3-1
| Луис Кадо
|Нокаутом (удары)
|NS - New Stream
|31 октября 2014
|align=center|2
|align=center|1:12
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-3-1
| Давлат Олимов
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS - Octagon Fighting Sensation
|11 мая 2014
|align=center|3
|align=center|1:18
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-3-1
| Ренат Лятифов
|Решением (единогласным)
|MMA Star in the Ring - Shamil vs. Renat
|1 марта 2014
|align=center|3
|align=center|0:00
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-3-1
| Харун Кина
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle on Terek
|4 октября 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|21-3-1
| Ясуби Эномото
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 12
|20 июня 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-2-1
| Эдуардо Пачу
|Техническим нокаутом (удары)
|Fight Nights - Battle of Moscow 11
|20 апреля 2013
|align=center|1
|align=center|3:24
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-2-1
| Юха-Пекка Вайникайнен
|Решением (единогласным)
|New FC - Battle of the Stars
|22 декабря 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Махачкала, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-2-1
| Анатолий Сафронов
|Техническим нокаутом (удар ногой в корпус и добивание)
|League S-70 - Russian Championship Third Round
|6 апреля 2012
|align=center|1
|align=center|3:28
|Москва, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|18-2-1
| Александр Яковлев
|Ничья
|M-1 Challenge 31 - Monson vs. Oleinik
|16 марта 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-2
| Ясуби Эномото
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|M-1 Challenge 30 - Zavurov vs. Enomoto
|9 декабря 2011
|align=center|5
|align=center|4:10
|Коста-Меса, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
| Жаныбек Аматов
|Техническим нокаутом (травма ноги)
|Fight Nights - Battle of Moscow 4
|7 июля 2011
|align=center|2
|align=center|1:34
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
| Ясуби Эномото
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 25 - Zavurov vs. Enomoto
|28 апреля 2011
|align=center|5
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
| Юрий Изотов
|Решением (единогласным)
|Lipetsk Mix Federation - Russian Cities Tournament
|18 марта 2011
|align=center|3
|align=center|5:00
|Липецк, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
| Том Галликкио
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 23 - Guram vs. Grishin
|5 марта 2011
|align=center|2
|align=center|1:11
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
| Абнер Льоверас
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 22 - Narkun vs. Vasilevsky
|10 декабря 2010
|align=center|4
|align=center|4:22
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
| Ярослав Поборский
|Техническим нокаутом (удары)
|HG - Heroes Gate 2
|21 октября 2010
|align=center|1
|align=center|2:50
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
| Венер Галиев
|Решением (единогласным)
|Fight Nights - Battle of Moscow 2
|16 октября 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Василий Новиков
|Сабмишном (удушение сзади)
|Fight Nights - Battle of Moscow 2
|16 октября 2010
|align=center|1
|align=center|2:53
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Владимир Катыхин
|Решением (единогласным)
|ProFC - Union Nation Cup 8
|1 октября 2010
|align=center|2
|align=center|5:00
|Одесса, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Магомедрасул Хасбулаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Finals
|22 июля 2010
|align=center|1
|align=center|3:16
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Рамазан Абдулжалилов
|Решением (единогласным)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 3
|28 мая 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Радик Ибоян
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 2
|10 апреля 2010
|align=center|2
|align=center|3:54
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Сейдина Сек
|Решением (единогласным)
|Saturn & RusFighters - Battle of Gladiators
|13 февраля 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
|Омск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|5-1
| Рашид Магомедов
|Решением (раздельным)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 9
|3 ноября 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Алексей Гончар
|Сабмишном (рычаг локтя)
|CSFU - Champions League
|13 сентября 2008
|align=center|2
|align=center|3:50
|Полтава, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Хамиз Мамедов
|Решением (единогласным)
|MOP - Martial Arts Festival
|23 мая 2008
|align=center|3
|align=center|3:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Мухамед Аушев
|Нокаутом (удары)
|CFF - International MMA Tournament
|9 декабря 2007
|align=center|2
|align=center|2:00
|Тюмень, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Виталий Гогишвилли
|Сабмишном (удушение сзади)
|MG - Georgia vs. Russia
|15 октября 2005
|align=center|1
|align=center|2:05
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Магомед Курмагомедов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|EFC - Oktogon 3
|27 февраля 2004
|align=center|2
|align=center|1:20
|Одесса, Украина
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Чемпионы M-1